I-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 I-dong, Ansan, stadsdel i Ansan, Gyeonggi, 
 I-dong, Changwon, stadsdel i Changwon, Södra Gyeongsang,